Johanna von Burgund ist der Name folgender Personen:

 Johanna von Burgund (Johanna die Lahme; um 1293–1348/1349), Königin von Frankreich
 Johanna II. (Burgund) (1291?–1330), Pfalzgräfin von Burgund, Gräfin von Artois, Gräfin von Poitiers und Königin von Frankreich
 Johanna III. (Burgund) (Johanna von Frankreich; 1308–1347), Tochter von König Philipp V. und der Pfalzgräfin Johanna II. von Burgund